Бусов — фамилия:

 Бусов, Александр — один из псевдонимов писателя и журналиста А. И. Асова.
 Бусов, Григорий Андреевич — русский купец II гильдии, организатор монархического движения в Уфимской губернии, председатель Уфимского губернского отдела Союза русского народа, потомственный Почётный гражданин города Уфы.
 Бусов, Семён Васильевич (род. 1950) — советский биатлонист.

 Бусов (гора) (Словакия)

См. также